Pichardo peut désigner :
 Ignacio Pichardo Pagaza (1935-2020), avocat et homme politique mexicain ;
 Julio Pichardo (1990-), joueur de football international cubain ;
 Felipe Pichardo Moya (1892-1957), écrivain cubain ;
 Pedro del Valle Pichardo, nom de scène de Perico el del Lunar (1894-1954), guitariste andalou ;
 Pedro Pablo Pichardo (1993-), athlète portugais.

Homonymie de patronyme